Genetyllis hibernica är en ringmaskart som beskrevs av McIntosh 1908. Genetyllis hibernica ingår i släktet Genetyllis och familjen Phyllodocidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hibernica